pozycjonowanie w marketingu
 pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych